Ženská čtyřhra Brisbane International 2020 probíhala v první polovině ledna 2020. Do deblové soutěže brisbaneského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-český pár Nicole Melicharová a Květa Peschkeová, jehož členky nestartovaly společně. Melicharová nastoupila se Sü I-fan, s níž ve čtvrtfinále podlehla Bartyové s Bertensovou. Spoluhráčkou Peschkeové se stala Demi Schuursová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Jurakové a Rosolské.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, který ve finále zdolal australsko-nizozemskou dvojici Ashleigh Bartyová a Kiki Bertensová. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky, které v tiebreaku druhé sady odvrátily mečbol, si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly šestou společnou trofej. Strýcová vybojovala na okruhu WTA Tour dvacátý osmý deblový titul a pro Sieovou to bylo dvacáté páté takové turnajové vítězství. V utkání se střetly obě úřadující světové jedničky, když Strýcová vévodila deblovému a Bartyová singlovému žebříčku.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Nicole Melicharová /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Demi Schuursová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2020